Montrose steht für:

Orte in Australien:
 Montrose (Tasmanien)
 Montrose (Victoria)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Montrose (Alabama)
 Montrose (Arkansas)
 Montrose (Colorado)
 Montrose (Georgia)
 Montrose (Illinois)
 Montrose (Iowa)
 Montrose (Kalifornien)
 Montrose (Louisiana)
 Montrose (Michigan)
 Montrose (Minnesota)
 Montrose (Mississippi)
 Montrose (Missouri)
 Montrose (New York)
 Montrose (Pennsylvania)
 Montrose (South Dakota), im McCook County
 Montrose (Virginia)
 Montrose (West Virginia)
 Montrose (Wisconsin), im Dane County
 Montrose (Town), Town(ship) im Dane County, Wisconsin
 Montrose Heights (Virginia)
 Montrose Hill (Pennsylvania)
 Montrose Manor (Pennsylvania)
 La Crescenta-Montrose, Kalifornien

Sonstiges Orte:
 Montrose (Angus), Schottland
 Montrose (British Columbia), Kanada
 Montrose (St. Vincent), St. Vincent und die Grenadinen

Schiffe:
 Montrose (Schiff, 1897), Passagierschiff der Canadian Pacific Line
 Montrose (Schiff, 1922), Passagierschiff der Canadian Pacific Line

Sonstiges:
 Montrose (Band), US-amerikanische Rockband
 Château Montrose, klassifiziertes französisches Weingut
 Name der ersten Generation des Mazda 626 in Großbritannien
 Duke of Montrose, schottischer Adelstitel

Montrose ist der Familienname von:

 James Graham, 1. Marquess of Montrose (1612–1650), bekannt als the great Montrose
 Donald William Montrose (1923–2008), US-amerikanischer römisch-katholischer Bischof
 Jack Montrose, bekannt als West Coast Jack, (1928–2006), US-amerikanischer Jazz-Saxofonist
 Ronnie Montrose (1947–2012), US-amerikanischer Musiker

Siehe auch:
 Monterose
 Monrose
 Mont Rose